Lars-Eric Lundvall, né le  à Själevad en Suède et mort le  à Göteborg (Suède), est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie 

Son maillot floqué du numéro 13 est retiré de l'équipe de Frölunda HC.

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1950-1951 || BIK Karlskoga || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1951-1952 || BIK Karlskoga || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1952-1953 || BIK Karlskoga || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1953-1954 || BIK Karlskoga || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1954-1955 || Södertälje SK || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1955-1956 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || BIK Karlskoga || Division 1 
|| 14 || 12 || 4 || 16 || - || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || -8|| - || - || - || 6 || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Södertälje SK || Division 1
|| - || 24 || 10 || 34 || - || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Frölunda HC || Division 2
|| 14 || 32 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Frölunda HC || Division 1
|| 14 || 24 || 9 || 43 || 8 || 7 || 8 || 3 || 11 || 2
|-
| 1962-1963 || Frölunda HC || Division 1
|| 14 || 23 || 8 || 39 || 8 || 7 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 1963-1964 || Frölunda HC || Division 1
|| 14 || 14 || 7 || 21 || 4 || 7 || 2 || 7 || 9 || 0
|-
| 1964-1965 || Frölunda HC || Division 1
|| 14 || 14 || 4 || 18 || 4 || 14 || 13 || 10 || 23 || 4
|-
| 1965-1966 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 23 || 9 || 32 || 2 || 8 || 5 || 4 || 9 || 2
|-
| 1966-1967 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 17 || 18 || 35 || 2 || 7 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 1967-1968 || Frölunda HC || Division 1
|| 19 || 4 || 4 || 8 || 11 || 7 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1969-1970 || Vasa HC || Division 3
|| 14 || 16 || 16 || 32 || - || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Vasa HC || Division 2
|| 18 || 7 || 10 || 17 || - || || || || ||
|-
| 1978-1979 || IF Demonerna || Division 2
|| 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || ||

|1955 ||CM
| 8 || 3 || - || - || - ||
|-
|1956 ||JO
| 8 || 3 || - || - || - ||
|-
|1957 ||CM
| 7 || 6 || 0 || 6 || - ||
|-
|1958 ||CM
| 5 || 4 || - || - || - ||
|-
|1959 ||CM
| 5 || 4 || - || - || - ||
|-
|1960 ||JO
| 7 || 8 || 4 || 12 || 2 ||
|-
|1962 ||CM
| 6 || 6 || 3 || 9 || - ||
|-
|1963 ||CM
| 5 || 3 || 0 || 3 || 6 ||
|-
|1964 ||JO
| 7 || 3 || - || - || - ||
|-

Trophées et honneurs personnels 
 1964-1965 : Rinkens riddare
 1961-1962 : Skyttetrofén

Notes et références 

Naissance en avril 1934
Naissance à Karlskoga
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1956
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillé d'argent olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du BIK Karlskoga
Décès  à 86 ans
Décès à Göteborg
Décès en avril 2020
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois